Kim-Dynastie steht für:
 Kim-Dynastie (Nordkorea), Herrscherfamilie Nordkoreas
 Kim-Dynastie (Silla), Dynastie des koreanischen Königreichs Silla